Kleur, een lichteigenschap
 Timbre, klankkleur in de muziek
 Kleur (kaartterm), een aanduiding die het verschil aangeeft tussen kaartsoorten
 Kleurlading, in de deeltjesfysica een eigenschap van quarks
 Politieke kleur, een manier om politieke opvattingen te karakteriseren
 Heraldische kleur, conventies voor kleuren en motieven in de heraldiek
 Liturgische kleur, conventies voor kleur in kleding van religieuzen
 Kleur in de Chinese cultuur, betekenissen die aan kleur toegekend worden

Zie ook 
 Tint, een eigenschap van kleur
 Kleuren zien, het kunnen waarnemen van verschillen in de golflengte van licht
 Lijst van uitdrukkingen en gezegden met kleuren
 Lijst van HTML-kleuren, kleurcodering voor webpagina's
 Valse kleuren, het informatief gebruik van andere dan gangbare kleuren